Stane Kovač je ime več oseb:
 Stane Kovač (1917), slovenski sodnik in častnik
 Stane Kovač (1919), slovenski komunist in častnik